Alegre (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Alegre (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Alegre (rivier), is een zijrivier van de Tibagi rivier in de staat Paraná, Brazilië